Slovenské příjmení Móry (pravděpodobně pocházel z maďarského příjmení Móri) patří následujícím osobnostem:

 Ján Móry (1892–1978) – slovenský hudební skladatel a pedagog
 Karol Móry (1845–1921) – slovenský architekt

Slovenská příjmení